Ómicron Cancri (ο Cnc) puede referirse a dos estrellas en la constelación del Cáncer visualmente separadas 0,27º:

 Ómicron1 Cancri (62 Cancri), estrella de magnitud 5,22.
 Ómicron2 Cancri (63 Cancri), subgigante de magnitud 5,68.

Ambas se encuentran a una distancia similar (~ 150 años luz) y comparten movimiento propio.